Wyniki Grand Prix Włoch, dziewiątej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2005.

To drugie zawody o Wielką Nagrodę Włoch.

Lista startowa 
Stawkę 15 stałych uczestników Grand Prix uzupełnili: z dziką kartą Matej Žagar, natomiast rezerwę toru stanowili Simone Terenzani oraz Daniele Tessari.

Kontuzjowanych Jarosława Hampela i Ryana Sullivana zastąpili kolejno trzeci i piąty rezerwowy: Stefan Andersson i Roman Poważny.

W wyniku losowania ustalono numery startowe (zgodnie z nimi zawodnicy wpisywani są do tabeli biegowej). W nawiasach podano numery stałe – w nich rzeczywiście żużlowcy startowali.

 (7) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (6) Tomasz Gollob (Polska)
 (8) Jarosław Hampel (Polska) (21) Stefan Andersson (Szwecja)
 (5) Nicki Pedersen (Dania)
 (11) Lee Richardson (Wielka Brytania)
 (10) Bjarne Pedersen (Dania)
 (9) Hans Niklas Andersen (Dania)
 (15) Tomasz Chrzanowski (Polska)
 (4) Leigh Adams (Australia)
 (3) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (16) Matej Žagar (Słowenia)
 (13) Ryan Sullivan (Australia) (23) Roman Poważny (Rosja)
 (12) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (2) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (1) Jason Crump (Australia)
 (14) Antonio Lindbäck (Szwecja)
 (17) Simone Terenzani (Włochy)
 (18) Daniele Tessari (Włochy)

Wyniki 
W żółtym plastronie startował Tony Rickardsson – lider po ósmej rundzie Grand Prix.

Opis

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Grand Prix Włoch
 Żużlowe Grand Prix
 Żużlowe Grand Prix 2005
 Sezon żużlowy 2005

Włochy
2005
2005 we Włoszech